Il doppio del torneo di tennis Samarkand Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jose Frontera e Oleg Ogorodov che hanno battuto in finale Martin Hromec e Rogier Wassen 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jose Frontera /  Oleg Ogorodov (Campioni)
 Bernardo Mota /  Ofer Sela (primo turno)

 Devin Bowen /  David Roditi (primo turno)
 Fabio Maggi /  Juan Antonio Marín (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 1996